Le mot anglais forever, signifiant pour toujours, peut faire référence à divers films, séries télévisées, ou œuvres musicales.

Télévision

Série télévisée 

 , série télévisée philippine diffusée du  au  sur GMA Network ;
 , série télévisée américaine diffusée du  au  sur .
 Forever, série télévisée américaine créée par Alan Yang et Matt Hubbard, et diffusée depuis  sur Amazon Video.

Épisode 

 , titre original de Pour toujours,  de la  de Buffy contre les vampires ;
 , titre original dUne affaire de haut vol,  de la  des Experts ;
 , titre original dÀ la vie, à la mort,  de la  de Dr House.

Cinéma 

 , film muet américain de  sorti le , considéré comme perdu;
 , film romantique philippin de Rowell Santiago sorti le  ;
  (), film britannique de  sorti en 1997 ;
 , titre anglais de , film italien d' sorti le  ;
 , film américain de Tatia Pilieva sorti le .

Musique

Groupe 

 , groupe féminin américain.

Album 

 ,  (2011) ;
 , Alesso (2015) ;
 ,  (1996) ;
 , Bobby Brown (1997) ;
 , Cracker (2002) ;
 , Cranes (1993) ;
 ,  (1997) ;
 , Dune (1997) ;
 , GusGus (2007) ;
 , Kool and the Gang (1986) ;
 , Medina (2012) ;
 , Orleans (1979) ;
 , Sean Combs (1999) ;
 , RKM and Ken-Y (2011) ;
 , S.H.E (2006) ;
 , Spice Girls (2000) ;
 , Ute Lemper (2014) ;
 , Quo Vadis (1996) ;
 , Judy Collins (1997) ;
 , Above the Law (1999) ;
 , The Charlatans (2006) ;
 , Take That (2002).

Chanson 

 Forever, chanson de Queen présente sur l'album A Kind of Magic parue en 1986 ;
 Forever, chanson de Kiss présente sur l'album Hot in the Shade parue en 1989 ;
 Forever, chanson de Mariah Carey présente sur l'album Daydream en 1995 ;
 Forever, chanson de Chris Brown de 2008 ;
 Forever, chanson du rappeur Drake en featuring avec Kanye West, Lil Wayne et Eminem sorti en 2009 ;
 Forever, chanson parue en 2010 et un album de 2012 du chanteur de reggae français Charly B ;
 Forever, chanson de Crystal Kay parue en 2012 ;
 Forever, chanson, interprétée par le chanteur ukrainien Alekseev, représentant la Biélorussie au Concours Eurovision de la chanson 2018.

Divers 
 Forever est le nom d'un quartier qui se situe au nord du centre ville de Lomé, capitale du Togo.

Voir aussi 
 
Homonymie de titre